Венгерские танцы () — сборник Иоаганнеса Брамса, состоящий из 21 танцевальной мелодии, созданный на основе венгерской народной музыки и законченный в 1869 году. Длительность мелодий варьируется от минуты до 4 минут.

Являются одними из самых популярных работ Брамса. В оригинале сборник был составлен для фортепиано в 4 руки.

Авторство 

Все мелодии, за исключением некоторых, основаны на венгерской народной музыке. Однако мелодии № 11, 14 и 16 были написаны самим Брамсом, а № 1 и 5 основаны на чардаше Бела Келера «Bártfai emlék», которые были ошибочно приняты Брамсом за народное произведение.

Список 

 Тетрадь 1 (опубликована в 1869):
 соль минор: Allegro molto
 ре минор: Allegro non assai — Vivace
 фа мажор: Allegretto
 фа минор (фа-диез минор в оркестровом варианте): Poco sostenuto — Vivace
 фа-диез минор (соль минор в оркестровом варианте): Allegro — Vivace
 Тетрадь 2 (опубликована в 1869):
  ре-бемоль мажор (ре мажор в оркестровом варианте): Vivace
 ля мажор (фа мажор в оркестровом варианте): Allegretto — Vivo
 ля минор: Presto
 ми минор: Allegro ma non troppo
 ми мажор (фа мажор в оркестровом варианте): Presto
 Тетрадь 3 (опубликована в 1880):
  ре минор: Poco andante
 ре минор: Presto
 ре мажор: Andantino grazioso — Vivace
 ре минор: Un poco andante
 си-бемоль мажор: Allegretto grazioso
 фа минор: Con moto — фа мажор: Presto
 Тетрадь 4 (опубликована в 1880):
  фа-диез минор: Andantino — Vivace
 ре мажор: Molto vivace
 си минор: Allegretto
 ми минор: Poco allegretto — Vivace
 ми минор: Vivace — ми мажор: Più presto

Оркестровки 
Брамс написал оркестровки для № 1, 3 и 10. Однако другие композиторы делали оркестровки к некоторым другим танцам — Антонин Дворжак (№ 17-21), Андреас Галлен (№ 2, 4, 7), Павел Юон (№ 4), Ганс Галь (№ 8-9),  (№ 5-6, 11-16), Роберт Шоллум (№ 4, 8-9) и Иван Фишер (весь сборник).

Исполнения 

Впервые «Венгерские танцы» (№ 5 и 6) записал Леопольд Стоковский с Филадельфийским оркестром в 1917 году компанией Victor Talking Machine Company в Камдене (Нью-Джерси).

Влияние 

«Венгерские танцы» оказали влияние на развитие регтайма.

Примечания

Ссылки 
 Венгерские танцы для 4 рук на сайте International Music Score Library Project

Произведения Иоганнеса Брамса
Музыкальные произведения 1869 года